Inés de Wurtemberg (; Carlsruhe, 13 de octubre de 1835-Gera, 10 de junio de 1886) fue una aristócrata alemana y escritora bajo el seudónimo de Ángela Hohenstein.

Biografía y familia 
La duquesa Inés nació en Carlsruhe, en el Reino de Prusia (ahora Pokój, Polonia), siendo la menor de los hijos del duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857) (hijo del duque Eugenio Federico de Wurtemberg, y de la princesa Luisa de Stolberg-Gedern) por su segundo matrimonio con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg (1807-1880) (hija de Carlos Luis, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, y de la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth). Inés tenía tres medio hermanos por el matrimonio previo de su padre con la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont.

Inés fundó numerosas fundaciones e instituciones que llevaron su nombre, como la Escuela Inés, una escuela para sirvientas en Gera.

Matrimonio e hijos 
Inés se casó el 6 de febrero de 1858 en Karlsruhe con el príncipe Enrique XIV de Reuss (línea menor) (1832-1913), hijo del príncipe Enrique LXVII de Reuss (línea menor) y de la princesa Adelaida de Reuss-Ebersdorf.

Tuvieron dos hijos:
Enrique XXVII (10 de noviembre de 1858-21 de noviembre de 1928), casado en 1884 con Elisa de Hohenlohe-Langenburg; con descendencia.
Isabel (27 de octubre de 1859-23 de febrero de 1951), casada en 1887 con el príncipe Hermann de Solms-Braunfels; con descendencia.

Trabajos 
Helena (narrativa, 1867)
De un tiempo precioso. Ocho imágenes (incl.: Fray Angelico Giovanni da Fiesole, Roswitha, Desde Venecia, Una fantasía en el bosque, Tres canciones populares en un cuadro, En el cuarto de atrás, Lirios en el cementerio Meran, El diario de Johann Arnold, 1878)
La bendición de la abuela (fotografía familiar en dos volúmenes, 1880)

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Agnes, Herzogin von Württemberg 
thePeerage.com - Agnes Herzogin von Württemberg
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 223
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 525

Casa de Württemberg
Princesas de Reuss
Escritores de Alemania del siglo XIX
Escritoras de Alemania
Alemanas del siglo XIX
Personas de la Provincia de Silesia